Get Shorty ist der Titel folgender Werke:

 Get Shorty, Originaltitel von Schnappt Shorty!, Roman von Elmore Leonard (1990)
 Get Shorty, Originaltitel von Schnappt Shorty, Filmkomödie von Barry Sonnenfeld, basiert auf Leonards Roman (1995)
 Get Shorty (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie, basiert auf Leonards Roman (seit 2017)